Яманака — японская фамилия. Известные носители:

 Яманака, Рёсукэ (род. 1993) — японский футболист.
 Яманака, Рюя (род. 1995) — японский боксёр-профессионал, чемпион мира (2017—2018) по версии WBO.
 Яманака, Синъя (род. 1962) — японский учёный, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2012 года.
 Яманака, Садао (1909—1938) — японский режиссёр немого кино, реформатор японского кинематографа.
 Яманака, Синсукэ (род. 1982) — японский боксёр-профессионал.
 Яманака, Тосио — японский дипломат.
 Яманака, Цуёси (1939—2017) — японский пловец, призёр Олимпийских игр, 14-кратный мировой рекордсмен.

См. также 
 Яманака — озеро в Японии.